Pandemie covidu-19 na Maledivách je probíhající epidemie virového onemocnění covid-19, které způsobuje koronavirus SARS-CoV-2, na Maledivách, součást celosvětové pandemie covidu-19. Pandemie se na Maledivy rozšířila dne 7. března 2020, kdy byl potvrzený první případ nakaženého v zemi. Jednalo se o 69letého italského turistu, který se vrátil do Itálie poté, co na Maledivách strávil dovolenou. Maledivská agentura pro ochranu zdraví následně potvrdila dva případy na Maledivách, oba byli zaměstnanci resortu, kde Ital pobýval. Poté byl hotel uzavřen a několik turistů kvůli tomu na ostrově uvízlo. Od 11. března 2020 byla dočasně do karantény umístěna také letoviska na ostrovech Kuredu, Vilamendhoo, Batalaa a Kuramathi. Preventivně pak byly uzavřeny školy.

Nejvyšší nárůst případů zažily Maledivy v květnu 2020 poté, co se v zemi objevilo ohnisko, které tvořili se převážně bangladéšští, indičtí a nepálští pendleři. V zemi bylo tehdy pozitivně testováno celkem 2 420 jiných cizinců a 1 857 bangladéšských pendlerů.

Průběh

Březen 2020 
Dne 7. března 2020 byly na Maledivách potvrzeny první dva případy nakažených virem SARS-CoV-2, oba byli zahraniční zaměstnanci v jednom hotelovém resortu. Pravděpodobně se oba nakazili od italského turisty, který v hotelu pobýval a po návratu zpět do Itálie byl pozitivně testován na covid-19. Dne 9. března 2020 pak byly potvrzeny další dva případy infikovaných koronavirem. I oni byli zahraniční turisté.

Maledivy vyhlásily 12. března 2020 mimořádný stav v oblasti ochrany veřejného zdraví v důsledku šíření covidu-19. Dne 19. března 2020 bylo na Maledivách 13 aktivních případů a byl zrušen lockdown na ostrovech Vilamendhoo a Bathala.

Dne 27. března 2020 tamější vláda oznámila první potvrzený případ maledivského občana s covidem-19. Tím se celkový počet potvrzených případů v zemi zvýšil na 16 a 15 z toho byli cizinci. K 29. březnu 2020 bylo na Maledivách 17 aktivních případů.

Duben 2020 
Dne 30. dubna 2020 maledivské úřady oznámily první případ úmrtí spojené s nákazou covidem-19 v zemi, z čehož první obětí byla 83letá žena, která zemřela při cestě do nemocnice. Kumulativní počet potvrzených případů od počátku epidemie byl 468.

Květen 2020 
Dne 15. května 2020 bylo na Maledivách potvrzeno více než 1 000 případů pozitivně testovaných na covid-19 a do konce května toto číslo vzrostlo na 1 773 a počet úmrtí stoupl na pět.

Červen 2020 
Celkový počet potvrzených případů v zemi se zvýšil na 2 361 a počet obětí vzrostl na osm.

Červenec 2020 
Celkový počet potvrzených případů se zvýšil na 3 793 a počet obětí vzrostl na šestnáct.

Srpen 2020 
Dne 25. srpna 2020 byl bývalý maledivský prezident Maumoon Abdul Gayoom pozitivně testován na covid-19. Počet potvrzených případů se více než zdvojnásobil na 7 667 a počet obětí se zvýšil na 28.

Září 2020 
Počet potvrzených případů se zvýšil na 10 291 a počet obětí vzrostl na 34.

Říjen 2020 
Počet potvrzených případů se zvýšil na 11 659 a počet obětí vzrostl na 38.

Dopady 
Ekonomika Malediv je závislá na cestovním ruchu, který během pandemie výrazně poklesl. Odborníci varovali před ekonomickým poklesem a možnými obtížemi splácení zahraničního dluhu, zejména vůči Číně a Indii.

Pendleři na Maledivách údajně čelí drsnému zacházení ze strany svých zaměstnavatelů, jako je krádež mezd, nebezpečné životní a pracovní podmínky, konfiskace pasů a podvodné náborové praktiky. Podle šetření organizace Human Rights Watch se tato zneužívání pendlerů zásadně zhoršila v důsledku pandemie covidu-19, která pro mnohé znamenala ztrátu zaměstnání a nucené práce bez jakéhokoli platu.

Využití hotelových resortů 
Maledivská vláda se rozhodla přeměnit letoviskový ostrov Villivaru na karanténní zařízení, které by sloužilo pro pacienty v izolaci nebo karanténě. Vláda jej popsala jako „první letovisko pro nemocné s koronaviren na světě“, kde by si pacienti užívali luxusní pobyt a bezplatnou lékařskou péči. Podle ministra cestovního ruchu Aliho Waheeda měly Maledivy ke konci března 2020 k tomuto účelu k dispozici 2 288 lůžek.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální web vlády Malediv k pandemii covidu-19

Maledivy
Maledivy
Katastrofy na Maledivách